Martina Navrátilová e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Lindsay Davenport e Grant Connell.

Helena Suková e Cyril Suk hanno battuto in finale 1–6, 6–3, 6–2 Larisa Neiland e Mark Woodforde.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (finale)
 Lindsay Davenport /  Grant Connell (semifinali)
 Lisa Raymond /  Mark Knowles (primo turno)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (primo turno)
 Martina Navrátilová /  Mark Woodforde (quarti di finale)
n/a
 Helena Suková /  Cyril Suk (campioni)
 Pam Shriver /  Patrick Galbraith (quarti di finale)

 Mariaan de Swardt /  Ellis Ferreira (primo turno) 
 Kristie Boogert /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Libor Pimek (primo turno) 
 Lori McNeil /  Mark Keil (terzo turno) 
 Linda Wild /  Jim Grabb (secondo turno) 
 Caroline Vis /  Byron Talbot (primo turno) 
 Steffi Graf /  Heinz Günthardt (secondo turno) 
n/a

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1996
ATP Tour 1996